Курчумский район () — район на востоке Восточно-Казахстанской области в Казахстане. Административный центр района — село Курчум.

География 
Район граничит на севере с Катон-Карагайским, на западе — с Кокпектинским, на юго-западе — с Тарбагатайским, на юге — с Зайсанским районами Восточно-Казахстанской области, на востоке — с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая.

Климат резко континентальный. Средние температуры января — −14…-18 °C, июля — 17…22 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков на равнинах — 200—400 мм, в горах — 500—700 мм.

Рельеф территории района в основном горный, кроме крайней юго-западной равнинной части, находящейся в Зайсанской котловине. На востоке районе расположены горные хребты Алтая — Курчумский (с наивысшей точкой района — горой Аксубас высотой в 3 305 м), Азутау и Сарымсакты, на северо-западе — Нарымский хребет.

Почвы района горно-каштановые и горно-чернозёмные.

Речная сеть представлена реками бассейна Иртыша. Река Курчум пересекает район с востока на запад и впадает в Бухтарминское водохранилище. Вдоль южной границы района протекает Чёрный Иртыш с правыми притоками Аккоба, Арасанкоба, Верхний Теректи, Средний Теректи, Нижний Теректи, Калжыр. С запада район омывается Бухтарминским водохранилищем на Иртыше. На юго-западе примыкает к озеру Зайсан. На востоке района в Маркакольской впадине, окружённой горами Курчумского хребта и хребта Азутау, расположено горное озеро Маркаколь (высота поверхности озера — 1 447 м над уровнем моря). В западной и южной частях района имеется множество мелких бессточных солёных озёр, таких как Кемирколь.

Бо́льшую часть озера Маркаколь и окрестности занимает Маркакольский заповедник. Флора заповедника включает более 700 видов высших растений, 10 из которых занесены в Красную книгу Казахстана. Представлены 55 видов млекопитающих, среди которых выделяется снежный барс, занесённый в Красную книгу Казахстана. В начале XX века отмечен красный волк. Встречаются 250 видов птиц. Обитают 4 вида рыб, эндемичных на подвидовом уровне.

История 
Курчумский район образован 17 января 1928 года из Алтайско-Курчумской, Нарымской, части Тимофеевской волостей Бухтарминского уезда, части Буконьской волости Усть-Каменогорского уезда, частей Дарственной и Нарымской волостей Зайсанского уезда.

2 января 1963 года в состав Курчумского района передана территория упразднённого Маркакольского района. 31 декабря 1964 года Маркакольский район восстановлен.

23 мая 1997 года в состав района включена территория упразднённого Маркакольского района.

Население 
Национальный состав (на начало 2019 года):
 казахи — 22 235 чел. (91,34 %)
 русские — 1 955 чел. (8,03 %)
 татары — 48 чел. (0,20 %)
 немцы — 30 чел. (0,12 %)
 уйгуры — 17 чел. (0,07 %)
 украинцы — 11 чел. (0,05 %)
 другие — 47 чел. (0,19 %)
 Всего — 24 343 чел. (100,00%)

Административно-территориальное деление 
Курчумский район делится на 12 сельских округов, в которых находится 53 сельских населённых пункта:

Археология 
 Бокен (курганы)

Примечания 

Куршимский район